Sloboda Tuzla – wielosekcyjny klub sportowy z siedzibą w Tuzli (Bośnia i Hercegowina).

Sekcje 
 piłkarska (FK Sloboda Tuzla)
 koszykarska (KK Sloboda Tuzla)

Bośniacko-hercegowińskie kluby sportowe